Gor Malakyan, né le  à Erevan, est un footballeur international arménien. Il évolue au poste de milieu de terrain avec le club ukrainien de Ararat-Armenia.

Carrière

En club 

Il joue 8 matchs en Ligue Europa avec les clubs du FC Pyunik et du Shirak FC.

En équipe nationale 

Gor Malakyan honore sa première sélection avec l'Arménie le , lors d'un match amical contre la Biélorussie. Cette rencontre jouée à Erevan se solde par un match nul et vierge.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte la coupe d'Arménie en 2014 avec le Pyunik Erevan.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international arménien
Joueur du FC Pyunik
Joueur du Shirak FC
Joueur du Stal Kamianske
Joueur de l'Ararat Erevan
Naissance en juin 1994
Naissance à Erevan